Kasztelania sandomierska – kasztelania mieszcząca się niegdyś w województwie sandomierskim, z siedzibą (kasztelem) w Sandomierzu.

Kasztelanowie sandomierscy

Zobacz też 

 lista polskich herbów szlacheckich
 starosta
 senat (I Rzeczpospolita)

Przypisy

Bibliografia 

 

sandomierski
Kasztelanowie sandomierscy (I Rzeczpospolita)